Wilhelm Füssli ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Füssli (Politiker) (1803–1845), Schweizer Politiker, Jurist, Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Wilhelm Füssli (Maler) (1830–1916), Schweizer Maler